Gerrit Obreen, (1808-1883) Nederlands consul
 Frederik Obreen, (1840-1896) Nederlands museumdirecteur (Boymans, Rijksmuseum Amsterdam)
 Adrien Obreen, (1845-1915) Nederlands hoofdredacteur van de Telegraaf

 Augustine Obreen, Nederlands kunstschilder en kunstcriticus
 Elisabeth Obreen, Nederlands kunstschilder
 Henri Obreen, Nederlands kunsthistoricus